

Прізвище, ім'я 
Карен — прізвище.
 Відомі носії прізвища:
 Джеймс Карен (1923—2018) — американський актор.
 Карен, або Карен-Пахлевіди/Карін-Пахлевіди — парфянська можновладна династія з Гірканії, один з семи Великих будинків Парфії.

Карен — використовується як жіноче ім'я в англомовних країнах з 40-х років.

Карен (Ґарен) — чоловіче вірменське ім'я.

Карен — це японське жіноче ім'я.

Топоніми 
 Карен — штат (національний округ) в Бірмі.
 Карен (передмістя) — передмістя Найробі.

Хімічна речовина 
 Карен — органічна сполука ряду терпенів, компонент скипидару.

Народ, нація, мова 
Карени — народ (нація). Місце проживання народу Карен (Karen people) — Бірма і Таїланд. Чисельність народу Карен — 4 000 000 осіб. Велика частина народу Карен проживає на півдні і південному сході Бірми. Карени говорять мовою Карен (каренською мовою).

Див. також 
 Ґарен

Примітки